Joe může být:

 domácká podoba mužského jména Joseph
 Joe (zpěvák), vlastním jménem Joe Lewis Thomas (* 1973) – americký zpěvák
 Fat Joe, vlastním jménem Joseph Cartagena (* 1970) – americký rapper

v kultuře
 Banánový Joe – italsko-německý film z roku 1982
 Joe (film) – americký film z roku 1970
 Limonádový Joe – více různých významů
 Malý unavený Joe – italský film z roku 1973
 Joe (časopis) – keňský časopis
Joe mama

Související články 
 Jo
 Seznam článků začínajících na „Joe“

Externí odkazy